Lockhart River ist:

 Lockhart River (Queensland), ein Ort in Queensland
 Aboriginal Shire of Lockhart River, Local Government Area in Queensland
 Lockhart River (Korallenmeer), ein Fluss in Queensland
 Lockhart River (Western Australia), ein Ort in Western Australia
 Lockhart River (Mackenzie River), Fluss in Kanada